Niuafo'ou peut désigner :
 Niuafo'ou, une île volcanique des Tonga ;
  la plaque de Niuafo'ou, une plaque tectonique ;
 le niuafo'ou, une langue polynésienne parlée dans l'île de Niuafoʻou (Tonga).